Гео́ргий Пономарёв:
 Пономарёв, Георгий Алексеевич (1922—1985) — советский футболист, судья.
 Пономарёв, Георгий Андреевич (1914—1943) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Пономарёв, Георгий Васильевич (Павел; род. 1952) — епископ РПЦ, предстоятель Белорусской православной церкви, постоянный член Священного синода.
 Пономарёв, Георгий Логгинович (1857—1932) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны (1877—1878). Пономарёв, Георгий Николаевич (1937—2022) — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1995).